Trattato di Rapallo può riferirsi a due accordi internazionali seguenti alla prima guerra mondiale:

 Trattato di Rapallo del 1920 tra Italia e Regno dei Serbi, Croati e Sloveni
 Trattato di Rapallo del 1922 tra Germania e Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa